Таи́сия Египетская Фиваидская (конец III века — 340 г.) — христианская святая IV века, раскаявшаяся блудница, жившая в египетском монастыре.

Житие 
Согласно житию, Таисия была дочерью блудницы, которая научила девочку, отличавшуюся красотой, своему ремеслу. Таисия стала высокооплачиваемой куртизанкой, разорявшей мужчин и игравшей с ними. Услыхав об этом, к ней пришёл преподобный . После беседы с ним Таисия сожгла на городской площади все заработанные ею сокровища. Затем она отправилась вслед за Пафнутием в женский монастырь, где затворилась в келье на три года, вкушая пищу лишь раз в день.

Через три года Пафнутий отправился к Антонию Великому, узнать, простил Бог Таисию или нет. Антоний велел своим ученикам молиться, чтобы получить ответ, и одному из них, Павлу Препростому, явилось в видении на небе ложе, покрытое одеяниями неподражаемой красоты и которое охраняли три дивы с лицами светлыми и прекрасными. Павел с восторгом сказал: «верно, это готово для отца моего Антония». Тогда голос возвестил ему: «Нет, это не для Антония, а для блудницы Таисии». Так Пафнутий узнал волю Божию о Таисии.

Пафнутий вернулся в монастырь и решил вывести Таисию из кельи, чему она сопротивлялась. Но он все же сказал, что Господь её простил и вывел её наружу. Через 15 дней после этого Таисия заболела, и три дня спустя скончалась.

Источники 

Житие святой Таисии включено в житийную литературу греческой церкви. Существуют два текста: один на греческом, возможно, V века, переведённый на латынь как Vita Thaisis Дионисием Малым в VI веке; второй — сохранился на средневековой латыни Марбода Реннского XII века. Она также упоминается в житиях св. Мавролиха и Гревена, хотя и не в латинских. Её житие, в числе других египетских святых, было включено в сборник Vitae Patrum.

Помимо св. Пафнутия встречаются другие имена обратившего её священника — ученик Антония Великого св. Виссарион, епископ св. Серапион.

В искусстве 
 Пьеса «Обращение распутницы Таисии», Росвита Гандерсгеймская, X век
 Таис (роман) — роман Анатоля Франса (1890 г.)
 Таис (опера) — опера Жюля Массне (1894 г.)
  — фильм Рышарда Бера (1984 г.)

Примечания

См. также 
Другие египетские Таисии:
 Таисия Египетская —  блаженная (V в.), память в РПЦ: 10 мая по старому стилю.
 Таис Афинская — знаменитая гетера (IV в. до н. э.), царица эллинистического Египта.

Литература 
 

Блудницы в религии
Святые Египта
Святые Единой Церкви
Христианские святые III века
Христианские святые IV века
Женщины III века‎
Женщины IV века‎